Le boisselier est un artisan fabriquant des boisseaux et objets en bois cintré (par exemple : des cylindres, des moulures, des volets et des ustensiles de cuisine…). Son métier est dénommé la boissellerie.

Personnalités 
 Félix Boisselier (1776 – 1811), peintre français.
 Antoine-Félix Boisselier (1790 – 1857), peintre français.
 Georges A. L. Boisselier (1876-1943), peintre français.
 Georges Boisselier, architecte, décorateur et ébéniste.
 Henri Boisselier (1881 - 1959), illustrateur uniformologique français.
 Jean Boisselier (1912-1996), archéologue français.
 Philippe Boisselier, architecte d'intérieur.
 Brigitte Boisselier (née en 1956), chimiste et membre française de la secte des Raëliens.
 Julien Boisselier (né en 1970), acteur français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme